Евгений Павлович Велихов:
 Велихов, Евгений Павлович (1907—1977) — советский актёр и режиссёр.
 Велихов, Евгений Павлович (род. 1935) — советский и российский физик-теоретик.